Дурдыев — туркменская фамилия, происходит от имени Дурды («живи!»); имеет женскую форму Дурдыева. Известные носители:
 Дурдыев, Абаджан — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Дурдыев, Ата (1910—1981) — туркменский актёр, народный артист СССР.
 Дурдыев, Байрам Овезович (род. 1955) — футболист, тренер.
 Дурдыев, Байрамдурды (род. 1960) — футболист, тренер.
 Дурдыев, Дидар (род. 1993) — туркменский футболист.
 Дурдыев, Курбангельды Хамбарович (род. 1973) — туркменский футболист.
 Дурдыев, Мухамметкули (1921—1986) — полный кавалер ордена Славы
 Дурдыев, Реджеп (1914—1963) — Герой Советского Союза.
 Дурдыев, Тахир Бяшимович (род. 1937) — советский, российский дипломат.
 Дурдыев, Хабибулла Абдуллаевич (1955—2009) — туркменский государственный деятель.

Дурдыева 
 Дурдыева, Амангуль (более известна под фамилией Бердиева; род. 1987) — туркменская шашистка, международный гроссмейстер.
 Дурдыева, Нурджамал (1916—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.